Nortonville – ex insediamento degli Stati Uniti d'America in California
Nortonville – comune degli Stati Uniti d'America in Kansas
Nortonville – comune degli Stati Uniti d'America in Kentucky